Heracleum afghanicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Siro Kitamura. Heracleum afghanicum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
afghanicum